Synagoga Zeliga Rajbenbacha w Łodzi (przy ulicy Kamiennej 13)
 Synagoga Zeliga Rajbenbacha w Łodzi (przy ulicy Południowej 21)
 Synagoga Zeliga Rajbenbacha w Łodzi (przy ulicy Wschodniej 25)